Enzo Tomasini est un acteur français, né le  à Villiers-Saint-Frédéric en Yvelines.

Biographie 

Il est surtout connu pour avoir joué Rémi, dans le film Babysitting. Il a étudié au collège François-Rabelais de Beynes. Depuis 2018, il étudie à la SAE Institute Paris - école d'audiovisuel à Aubervilliers.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 2009 : Neuilly sa mère ! de Gabriel Julien-Laferrière (non crédité)
 2014 : Babysitting de Nicolas Benamou et Philippe Lacheau : Rémi
 2015 : Qui c'est les plus forts ? de Charlotte de Turckheim : Joris

Courts métrages 
 2009 : Comment amour vient aux femmes de Yoann de Montgrand
 2011 : L’Autre Côté d’Ysolde Bouchet, Megane Paradis et Tsiry Ralambotsirofo
 2011 : De toute façon les pères n'ont jamais la garde des enfants de Brice Martinat : Gael
 2012 : La Lettre de  François Audoin : Lucas
 2014 : Impuissant de Karine Lima : Paul Gendrin
 2015 : Femija de Niri-Hasina Abraham, Jessica Belfiore et Hamed Djelou : Dimitriu
 2016 : Madres Libres de Auriane Lacince et Viktoria Videnina : l’enfant du clinique
 2018 : Jusqu'a ce que tout se termine de lui-même : Mikael
 2019 : Par un regard de Théodore Tomasz : Tom

Télévision

Téléfilms 
 2011 : Les Mauvais Jours de Pascale Bailly : Nino
 2014 : Les tourtereaux divorcent de Vincenzo Marano : Geoffrey

Séries télévisées 
 2011–2012 : Les Edelweiss : Enguerrand (2 épisodes)
 2013 : Doc Martin : Samuel Saint-André (3 épisodes)
 2013 : Camping paradis : Mathias (saison 4, épisode 6 : La Nuit des étoiles)
 2013 : L'homme de la situation : Noé (2 épisodes)

Clips

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Enfant acteur français
Naissance en juillet 2001
Naissance dans les Yvelines